

Geografia
 Cascadia o Nord-ovest Pacifico – una regione dell'America del Nord
 Cascadia – comunità di interazione sociale eco-sostenibile del Pacifico nord-occidentale del Nord America
 Cascadia – un confine che separa la placca di Juan de Fuca e la placca nordamericana

Altro
 Cascadia – movimento indipendentista americano